Gurinhém peut désigner :

Gurinhém, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 le rio Gurinhém, cours d'eau de l'État de la Paraïba

Homonymie de toponyme